

Кам'яна () — гірська вершина у системі Великий Кавказ

Кам'яна () — пасажирський залізничний зупинний пункт Берестейського відділення Білоруської залізниці

Кам'яна — село, Чернівецька область, Чернівецький район